Domoljub je lahko:

domoljub, nekdo, ki ljubi svojo domovino
Domoljub, slovenski poljudni časnik